Longxiang bezeichnet:

 Longxiang (Tongxiang) (龙翔街道), Straßenviertel der Stadt Tongxiang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Longxiang (Wuhua) (龙翔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuhua in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longxiang (Zhongzhan) (龙翔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhongzhan in der chinesischen Provinz Henan